Kikos puede hacer referencia a:
 Kikos, snack de maíz
 Kikos, los seguidores del movimiento católico Camino Neocatecumenal
 Véase también: Kiko (desambiguación)